Цилле — немецкая фамилия:
 Цилле, Генрих (1858—1929) — немецкий художник, график и фотограф.
 Цилле, Хелен (также Зилле; род. 1951) — южноафриканская журналистка и политик.